Ивендър Холифийлд (, роден на 19 октомври 1962) е американски бивш професионален боксьор, единствен боксьор в историята на тежката категория, който става четирикратен световен шампион. Холифийлд е също и единственият боксьор, който става абсолютен световен шампион едновременно в полутежка и тежка категория. Държи световните титли на WBA, WBC и IBF (1990 – 1992), WBA и IBF (1993 – 1994), WBA (1996 – 1999) и IBF (1997 – 1999). На 12 август 2000 г. бие Джон Руиз, в резултат на което става световен шампион за рекорден четвърти път и царува с титлата на WBA (2000 – 2001). Състезава се от 1984 до 2011 година.

През 2003 година е поставен на 77-о място в класацията на „Ring magasine“ – 100-те най-големи удрячи за всички времена.

Аматьорски бокс, Олимпиада 1984 
Участник на Летните олимпийски игри в Лос Анджелис 1984 година, когато печели само бронзов медал, поради дисквалификация във втори рунд на полуфиналната среща, където се бие срещу новозеландеца Кевин Бари. Холифийлд нокаутирва противника си след подаден от югославския рефер сигнал за спиране на боя. Така на финала се оказва само боксьорът от Югославия Антон Йосипович, който печели злато без бой (това става факт, тъй като по-правилата на аматьорския бокс – нокаутиран боксьор няма право да играе известен период от време, за да се възстанови от нокаута).

Професионален бокс

Начало в полутежка категория 
Дебютира в професионалния бокс през ноември 1984 година. През 1986 година побеждава Дуайт Мохамед Кави в 15-рундов мач, ставайки световен шампион на WBA. През 1987 година защитава своята титла в бой с Хенри Тилман.

Същата година побеждава и Рики Парки и става нов световен шампион на IBF. През август защитава титлите си срещу Оси Окасио. През декември 1987 година отново побеждава Дуайт Мохамед Кави, но този път убедително, с нокаут в четвърти рунд.

Завършва обединението на титлите в различните организации (WBA.WBC и IBF) през 1988 година, когато побеждава Карлос Де Леон. Холифийлд става първият абсолютен шампион в полутежка категория, а малко след това решава да премине и в тежка категория.

Тежка категория 
През декември 1988 година Холифийлд излиза срещу бившия шампион в тежка категория Пинклън Томас. Холифийлд има голямо преимущество в мача. След завършването на седмия рунд, разбитият от тежките удари на Ивендър Холифийлд Томас, дишайки тежко, едва отива до своя ъгъл. Неговият треньор взема решение да прекрати двубоя.

Професионални срещи

Източници

Външни препратки 
 Ивендър Холифийлд в BoxRec

Световни шампиони в тежка категория
Американски професионални боксьори
Американски боксьори
Алабамци